Я́щерица:
 Ящерицы () — подотряд чешуйчатых пресмыкающихся.
 Ящерица — созвездие в северном полушарии неба.
 «Ящерица» — бриг Каспийской флотилии Российской империи 1808 года постройки, участник войны с Персией 1803—1813 годов.
 «Ящерица» — люгер Балтийского флота Российской империи 1808 года постройки, участник русско-шведской войны 1808—1809 годов, Отечественной войны 1812 года и войны с Францией 1813—1814 годов.
 «Ящерица» — парусно-гребная канонерская лодка Черноморского флота Российской империи 1821 года постройки.
 «Ящерица» — парусный бот Каспийской флотилии Российской империи 1843 года постройки.